Talisay steht für:

Orte auf den Philippinen:
 Talisay (Batangas), Stadtgemeinde in der Provinz Batangas
 Talisay (Camarines Norte), Stadtgemeinde in der Provinz Camarines Norte
 Talisay (Cebu), Stadt in der Provinz Cebu
 Talisay City (Negros Occidental), Stadt in der Provinz Negros Occidental